Motocyklowe Grand Prix Tajlandii 2022 – siedemnasta, przedostatnia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 2 października 2022 na torze Buriram.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

2022 w Tajlandii
Grand Prix MotoGP
Sport w Tajlandii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2022